Lilla Björntjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lilla Björntjärnen, Värmland, sjö i Hagfors kommun, 
Lilla Björntjärnen, Dalarna, sjö i Vansbro kommun,  (2 ha)
Lilla Björntjärnen, Hälsingland, sjö i Ljusdals kommun,

Se även
Björntjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn